Stanislav Vladimirovitch Alchevski - en  et en  - (né le  à Nijnekamsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère jumeau de Iaroslav Alchevski.

Biographie 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga en 2008. Il passe professionnel en 2011 avec le Dizel Penza dans la VHL, le deuxième niveau russe. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Neftekhimik face au Dinamo Minsk.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga || 46|| 8|| 10|| 18|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Reaktor || MHL || 51|| 35|| 34|| 69|| 83|| 7|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2010-2011|| Reaktor || MHL|| 51|| 27|| 20|| 47|| 58|| 5|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012 || Dizel Penza || VHL || 52|| 20|| 18|| 38|| 100|| 15|| 5|| 5|| 10|| 14
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 43|| 3|| 6|| 9|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 34|| 2|| 4|| 6|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 43|| 2|| 6|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 35|| 3||2 || 5|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 8 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 12 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Saryarka Karaganda || VHL || 17 || 8 || 6 ||14 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Neftianik Almetievsk || VHL || 51|| 29|| 24|| 53|| 67|| 10|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2019-2020 || Neftianik Almetievsk || VHL || 45|| 12|| 10|| 22|| 26|| 11|| 5|| 1|| 6|| 9
|-
| 2020-2021 || Neftianik Almetievsk || VHL || 42 || 23 || 23 || 46 || 47 || 10 || 3 || 3 || 6 || 39
|-
| 2021-2022 || Lada Togliatti || VHL || 50 || 14 || 9 || 23 || 14 || 8 || 3 || 1 || 4 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Nijnekamsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dizel Penza
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Lada Togliatti